Prantl steht für:
 Fr. Ant. Prantl, deutscher Druckwarenhersteller

Prantl ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Prantl (1820–1888), deutscher Philosophiehistoriker
 Carl Prantl (1849–1893), deutscher Botaniker
 Heribert Prantl (* 1953), deutscher Journalist

 Karl Prantl (1923–2010), österreichischer Bildhauer
 Katharina Prantl (* 1958), österreichische Malerin
 Lukas Prantl (* 1968), Südtiroler Arzt
 Max Prantl (1912–1957), österreichischer Dichter und Maler
 Sebastian Prantl (* 1960), österreichischer Tänzer und Choreograph
 Stephan Prantl (* 1969), deutscher BMX-Profi
 Thomas Prantl (* 1974), deutscher Agraringenieur und Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Brantl
 Prandl
 Prandtl
 Wolf Georg Präntl († 1582), Pfleger, Stadt- und Landrichter in Weilheim in Oberbayern